Уильям Ли Скотт (род. ) — американский .

Ранняя жизнь 
Уильям Ли Скотт родился 6 июля 1973 года в городе Гудзон, Нью-Йорк. Он был известен своей музыкой и спектаклями. Он играл на 10 банках, как на барабанах.

Карьера 
Режиссёр заметил Скотта в 1996 году, когда он работал официантом в ресторане Нью-Йорка. Его взяли для участия в массовке.

Снимался в фильмах «Октябрьское небо», «Угнать за 60 секунд», «Перл-Харбор», «Эффект бабочки», «Чёрное и белое», «Идентификация».

Обладатель премии «Молодой Голливуд» (2003), номинант NAACP Image Award (2001).

Личная жизнь 
В 2002 году Скотт женился на своей подруге Шарлин Блум.

Ссылки